Biester steht für:

 Biester (Film), französischer Spielfilm (1995)

Biester ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Biester (1837–1917), deutsch-amerikanischer Landschaftsmaler
 August Biester (1854–1926), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Edward G. Biester (* 1931), US-amerikanischer Politiker
 Harry Edward Biester (1892–1978), US-amerikanischer Veterinärpathologe
 Johann Erich Biester (1749–1816), deutscher Philosoph
 Karl Biester (1878–1949), deutscher Landwirt und Politiker (DHP, NLP)
 Louis Biester (1882–1965), deutscher Politiker (SPD)
 Uwe Biester (* 1948), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Bister